Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der norwegischen  Popgruppe a-ha. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Hunting High and Low

Scoundrel Days

Stay on These Roads

East of the Sun, West of the Moon

Best in Brasil

Headlines and Deadlines – The Hits of a-ha

Memorial Beach

On Tour in Brasil

Minor Earth, Major Sky

Lifelines

The Singles 1984–2004 – The Definitive Singles Collection

Analogue

Foot of the Mountain

25

Ending on a High Note – The Final Concert

Auszeichnungen nach Singles

Take On Me

The Sun Always Shines on T.V.

Hunting High and Low

I’ve Been Losing You

Cry Wolf

The Living Daylights

Stay on These Roads

Touchy!

Auszeichnungen nach Videoalben

Headlines and Deadlines – The Hits of A-ha

A-ha Live at Vallhall – Homecoming

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

A-ha
Auszeichnungen fur Musikverkaufe